

Musica 
 Halford – gruppo musicale fondato dal cantante dei Judas Priest, Rob Halford, da cui la formazione prende il nome

Persone 
 Bruce Halford (1931-2001) – pilota di Formula 1 britannico
 Charles Halford (1980) – attore statunitense
 Greg Halford (1984) – calciatore inglese
 Henry Halford (1766-1844) – nobile e fisico inglese
 Rob Halford (1951) – cantante britannico